Santiago de Chuco puede referirse a:

 Santiago de Chuco, ciudad peruana del departamento de La Libertad.
 Santiago de Chuco, provincia del departamento de La Libertad.
 Santiago de Chuco, distrito peruano de la provincia homónima.
 Terremoto de Santiago de Chuco de 1987.